Евгений Иванович Моисеев:
* Моисеев, Евгений Иванович (1948—2022) — советский и российский математик, академик РАН.
 Моисеев, Евгений Иванович (род. 1972) — российский политик, глава города Кисловодска.